Kiatisuk Senamuang - em tailandês, เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (Udon Thani, 11 de agosto de 1973) é um ex-futebolista e treinador de futebol tailandês que atuava como atacante. Atualmente é o técnico da Seleção Tailandesa. É conhecido entre os compatriotas por "Zico", uma vez que é admirador do lendário ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Jogou a maior parte da carreira no seu país natal, tendo-a iniciado em 1991, no Krung Thai Bank, pelo qual marcou 121 gols em 143 partidas disputadas até 1995. Mostrou seu faro de artilheiro até 1999, marcando 81 gols por 3 equipes diferentes (Raj Pracha, Royal Thai Police e Perlis).

Durante uma temporada, Kiatisuk foi contratado pelo Huddersfield Town, mas não entrou em campo nenhuma vez. Voltou à Tailândia em 2000, para a segunda passagem pelo Raj Pracha, onde atuaria até 2001, ano em que assinou com o Singapore Armed Forces, e seria pela equipe singapurense que ele novamente fez sua parte - em 20 partidas, marcou 18 gols.

Encerrou sua carreira no futebol vietnamita, jogando 4 temporadas pelo Hoàng Anh Gia Lai, onde, apesar da idade, continuava sendo artilheiro nato: marcou 102 gols em 75 partidas. Em 2006, chegou a ser jogador e treinador da equipe simultaneamente.

Carreira internacional
Pela Seleção Tailandesa, Kiatisuk é o maior artilheiro da história do time - entre 1992 e 2007, ele marcou 71 em 134 partidas disputadas, números que o colocam na oitava posição entre os maiores artilheiros por seleções na história, empatado com o saudita Majed Abdullah e o alemão Miroslav Klose. Jogou 2 Copas da Ásia, em 1996 e 2007, sendo que, para esta última edição, o atacante, já com 33 anos de idade, assinou com o BEC Tero Sasana somente para aprimorar sua forma física.

Ver também
 Maiores artilheiros em seleções de futebol por país

Links 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Tailândia
Treinadores de futebol da Tailândia
Naturais de Udon Thani